Клю́ева — женская форма русской фамилии .

 Известные носители 
 Клюева, Белла Григорьевна (1925—2017) — советский и российский редактор и переводчик, популяризатор фантастики.
 Клюева, Вера Николаевна (1894—1964) — русский филолог, переводчик, поэт.
 Клюева, Нина Георгиевна (1899—1971) — советский микробиолог, член-корреспондент АМН СССР.
 Клюева, Ольга Александровна (1920—1978) — советская лётчица из числа «Ночных ведьм».
 Клюева, Татьяна Николаевна (род. 1951) — советская актриса.
 Клюева, Ульяна Владимировна (род. 2002) — российская прыгунья в воду.